Wladigerow ist der Familienname von

Pantscho Wladigerow, bulgarischer Komponist (1899–1978)
Todor Wladigerow, bulgarischer Wirtschaftswissenschaftler (1898–1967)